The County Chairman (1914), een film van Allan Dwan
The County Chairman (1935), een film van John G. Blystone